La Rochette (Alpy Górnej Prowansji)
 La Rochette (Alpy Wysokie)
 La Rochette (Ardèche)
 La Rochette (Charente)
 La Rochette (Sabaudia)
 La Rochette (Sekwana i Marna)
 La Rochette-du-Buis

Zobacz też